Ruesga bezeichnet:

 Ruesga (Kantabrien), eine Gemeinde in Kantabrien

Ruesga ist der Name von:

 Carlos Ruesga (* 1985), ein spanischer Handballspieler